Stacja czołowa – rodzaj stacji kolejowej lub metra
 Stacja czołowa – punkt dystrybucyjny w sieci telewizji kablowej